Schienenverkehr in China bezieht sich auf:

 Eisenbahnverkehr in China, behandelt den Eisenbahnverkehr in der Volksrepublik China
 Schienenverkehr auf Taiwan, behandelt den Eisenbahnverkehr in der Republik China